Lantos ist der Familienname folgender Personen:

 Mihály Lantos (1928–1989), ungarischer Fußballspieler
 Peter Lantos (* 1939), ungarisch-britischer Neuropathologe
 Robert Lantos (* 1949), ungarischer Filmproduzent
 Tom Lantos (1928–2008), ungarisch-US-amerikanischer Politiker
 Zoltán Lantos (* 1962), ungarischer Jazz-Violinist